een gezegde
een juridische slotsom, zie: dictum (juridisch)